Giorni di gloria – film del 1945 diretto da Luchino Visconti, Giuseppe De Santis e Marcello Pagliero
 Giorni di gloria (Morning Glory) – romanzo di LaVyrle Spencer del 1989